The Year Without a Santa Claus (1974), een tekenfilm uit 1974
 The Year Without a Santa Claus (2006), een film uit 2006